WDH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Hosea Kutako, Windhoek, Namibia